Název Stranná má více sídel:
 Stranná (Dyjice), část obce Dyjice v okrese Jihlava
 Stranná (Březno), část obce Březno v okrese Chomutov
 Stranná (Žirovnice), část města Žirovnice v okrese Pelhřimov

Externí odkazy